Архи́пов, Васи́лий: Архипов, Василий Александрович (1926—1998) — советский военачальник, вице-адмирал, участник Карибского кризиса.
 Архипов, Василий Максимович (1876—1938) — святой Русской православной церкви, мученик.
 Архипов, Василий Михайлович (1908—1943) — советский государственный деятель, участник ВОВ.
 Архипов, Василий Павлович (189?-197?) — российский и советский легкоатлет.
 Архипов, Василий Сергеевич (1906—1985) — дважды Герой Советского Союза.
 Архипов, Василий Степанович (1920—1941) — Герой Советского Союза, участник советско-финской и Великой Отечественной войн.